Рід налічує 6 видів риб родини цихлові.

Види 
 Neochromis gigas Seehausen & Lippitsch 1998 
 Neochromis greenwoodi Seehausen & Bouton 1998 
 Neochromis nigricans (Boulenger 1906) 
 Neochromis omnicaeruleus Seehausen & Bouton 1998 
 Neochromis rufocaudalis Seehausen & Bouton 1998 
 Neochromis simotes (Boulenger 1911)

Переглянуті (старі) назви 
 Neochromis nyassae див. Astatotilapia callipterus (Günther 1894)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae